Неплюево — название населённых пунктов.

Россия 
 Неплюево — деревня в Залегощенском районе Орловской области.

Украина 
 Неплюево — посёлок в Ямпольском районе Сумской области.